Molekulska formula -{C9H16O4}- se može odnositi na:

 Azelainska kiselina
 Dialdehid skrob

en:C9H16O4